Ла Соледад има више значења:

 Ла Соледад (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Соледад, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Соледад (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Соледад, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Соледад (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Соледад (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Соледад (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Соледад (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Соледад (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Соледад (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Соледад (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Соледад (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Соледад (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Соледад (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Соледад (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Соледад (Артеага, Коавила), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Соледад (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Соледад (Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Соледад (Виља де Алварез), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Соледад (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Соледад (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Соледад (Бехукал де Окампо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Соледад (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Соледад (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Соледад (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Соледад (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Соледад (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Соледад (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Соледад (Истакомитан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Соледад (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Соледад (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Соледад (Мазатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Соледад (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Соледад (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Соледад (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Соледад (Пантепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Соледад (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Соледад (Рајон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Соледад (Сан Кристобал де лас Касас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Соледад (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Соледад (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Соледад (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Соледад (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Соледад (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Соледад (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Соледад (Акилес Сердан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Соледад (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Соледад (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Соледад (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Соледад (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Соледад (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Соледад (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Соледад (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Соледад (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Соледад (Хименез, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Соледад (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Соледад (Матаморос, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Соледад (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Соледад (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Соледад (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Соледад (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Соледад (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Соледад (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Соледад (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Соледад (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Соледад (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Соледад (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Соледад (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Соледад (Пуебло Нуево, Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Соледад (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Соледад (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Соледад (Сучил), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Соледад (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Соледад (Тепеванес), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Соледад (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад (Апасео ел Гранде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад, Ранчо де Дон Маријано (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад, Хосе Арегин (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад (Кортазар), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад, Ла Паланка (Куерамаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад, Ел Сијете (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад, Лос Гонзалез (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад, Лос Гутијерез (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад, Лос Олива (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад (Моролеон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад (Пуебло Нуево, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад, Ла Туриката (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад, Сан Антонио Абад (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад, Ла Соледад де ла Сијенега (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад, Ел Мирадор Чико (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад (Тарандаквао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Соледад (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Соледад (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Соледад, Уарасио (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Соледад, Ла Чоле (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Соледад (Кваутепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Соледад (Кузамала де Пинзон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Соледад (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Соледад (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Соледад (Малиналтепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Соледад (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Соледад, Ла Соледад де лос Енанос (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Соледад, Соледад де Масијел (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Соледад (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Соледад (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Соледад (Сочистлавака), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Соледад (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Соледад (Алмолоја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Соледад (Апан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Соледад (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Соледад, Ел Енебро (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Соледад (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Соледад (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Соледад (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Соледад (Акатлан де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Соледад (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Соледад (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Соледад (Аутлан де Наваро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Соледад (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Соледад (Ла Барка), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Соледад (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Соледад (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Соледад (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Соледад (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Соледад (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Соледад (Ла Манзаниља де ла Паз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Соледад (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Соледад (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Соледад (Охуелос де Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Соледад (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Соледад (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Соледад (Теокалтиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Соледад (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Соледад, Гранха (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Соледад (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Соледад (Акамбај), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Соледад, Ел Моготе (Чапа де Мота), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Соледад (Ел Оро), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Соледад (Зумпанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Соледад (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Соледад (Артеага, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Соледад (Каракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Соледад (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Соледад (Чавинда), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Соледад (Екуандурео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Соледад (Индапарапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Соледад (Хименез, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Соледад (Хунгапео), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Соледад (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Соледад (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Соледад (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Соледад, Ел Хабали (Мухика), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Соледад (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Соледад, Естабло де Малика (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Соледад (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Соледад (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Соледад (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Соледад (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Соледад (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Соледад (Зинапаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Соледад, Куарта Манзана де Франсиско Серато (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Соледад, Ел Кастиљо (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Соледад (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Соледад (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Соледад (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Соледад, Русија (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Соледад (Гарсија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Соледад, Ла Чоле (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Соледад (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Соледад, Ла Чоле (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Соледад (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Соледад, Лас Норијас (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Соледад, Ел Веинте (Лос Рамонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Соледад, Бланка Соледад (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Соледад, Санчез Кампос (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Соледад (Канделарија Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Косолапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад, Хосе Кансино (Косолапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Месонес Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Окотлан де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Плума Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Путла Виља де Гереро), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Сан Агустин Чајуко), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Сан Агустин Локсича), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Сан Андрес Лагунас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Сан Бартоло Којотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Сан Фелипе Халапа де Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Сан Хуан Баутиста Тлакоазинтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Сан Хуан Колорадо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Сан Хуан Лалана), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Виља Сола де Вега), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад, Ла Почота (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Санта Инес дел Монте), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Санта Марија Азомпа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Санта Марија Хакатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад, Ла Арена (Санта Марија Темаскалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Сантијаго Амолтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад, Ла Асијенда (Сантијаго Вауклиља), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад, Наранхо (Сантијаго Ханика), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Запотитлан Лагунас), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Соледад (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Соледад, Сан Мигел ла Бланка (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Соледад (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Соледад, Кастиљогко (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Соледад (Атлиско), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Соледад (Куајука де Андраде), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Соледад (Чијетла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Соледад (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Соледад (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Соледад (Искакистла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Соледад (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Соледад (Текамачалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Соледад (Тетела де Окампо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Соледад (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Соледад (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Соледад (Сан Хоакин), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Соледад, Гранха (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Соледад (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Соледад (Авалулко), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Соледад (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Соледад (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Соледад (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Соледад (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Соледад (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Соледад (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Соледад (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Соледад (Тампакан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Соледад (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Соледад (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Соледад (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Соледад, Андрес Кано Рентерија (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Соледад (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Соледад (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Соледад (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Соледад (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Соледад (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Соледад (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Соледад (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Соледад (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Соледад (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Соледад (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Соледад, Блоке 1323 (Сан Игнасио Рио Муерто), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Соледад (Антигво Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Соледад (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Соледад (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Соледад (Матаморос, Тамаулипас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Соледад, Асунсион Алварез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Соледад (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Соледад (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Соледад (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Соледад (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Соледад, Роберто Де Леон (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Соледад (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Соледад, Бонифасио Аланис (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Соледад, Сара Канту (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Соледад (Сан Николас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Соледад (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Соледад (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Соледад (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Соледад (Калпулалпан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Соледад (Ел Кармен Текескитла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Соледад (Куапијастла), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Соледад, Ранчо (Еспањита), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Соледад (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Соледад, Ел Чарко, Ранчо (Јаукемекан), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ла Соледад (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад, Куестилама (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Аматитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Идалготитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад, Алто ла Гамуза (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Платон Санчез), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Салтабаранка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад, Ел Тамани (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Хосе Азуета), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Тлачичилко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Виља Алдама), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад (Сан Рафаел), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Соледад, Бенхамин Фелис (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Соледад, Гранха (Калера), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Соледад, Анхел Васкез Ортиз (Чалчивитес), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Соледад (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Соледад (Лорето), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Соледад, Лаборес де лос Родригез (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Соледад (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Соледад (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Соледад (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Соледад, Хуан Антонио Кортес (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Соледад (Виља Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Соледад, Ла Чоле (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику